И́споведь — в авраамических религиях (иудаизм, христианство, ислам) добровольное признание в своих совершённых грехах перед Богом. Исповедь подразумевает раскаяние и решение о недопущении повторения греха.

В Библии 
Понятие исповеди часто встречается как в Ветхом Завете (; ), так и в Новом Завете (; ).

Ветхий Завет 
В иудаизме исповедь является заповедью. В Пятикнижии акт исповеди всегда предшествует обряду повинного жертвоприношения. Библия предписывает: , также .

Ветхий Завет не предписывает определённую форму исповеди, а содержащиеся в ней формулировки признания в грехах, как правило, отличаются предельной краткостью. Таковы исповедь Каина (), Моисея (), Ахана (), Давида (). Исповедь многословна лишь когда ей придаётся поэтическая или молитвенная форма: ; ; .

Новый Завет 
В Новом Завете исповедь обидчика перед обиженным человеком является обязательным условием перед произнесением молитвы Богу (, ). В апокрифическом произведении Дидахе исповедь обидчика перед обиженным человеком является обязательным условием перед вкушением хлеба причастия. Новый Завет не устанавливает исповедь как проводимый в определённой форме обряд (в терминологии исторических церквей — таинство), в отличие, например, от Евхаристии или Крещения. В Новом Завете исповедь — это выражение (публичное или наедине) Богу своего раскаяния в грехах, в котором важна не форма, а содержание — покаяние, как изменение понимания — метанойя.

В авраамических религиях

Иудаизм 

В иудаизме термин носит название видуй ( — «признавание; сознавание»). В современном значении впервые появляется в Мишне. Опираясь на библейское предписание , галаха заключает, что несоблюдение любой заповеди должно быть искуплено исповедью и раскаянием.

Формула исповеди, произносившаяся первосвященником в ходе храмовой службы в Йом-кипур за себя, свою семью, кохенов и весь народ, сформулирована очень кратко и состоит всего из двух предложений. В первом (собственно исповедь) перечислены 3 разновидности грехов: извращение [Закона], преступление [его] и прегрешение; во втором испрашивается прощение Бога за них. Формулы личной исповеди, читаемые на богослужении в Йом-Кипур, очевидно, сложились уже после разрушения Храма и были призваны заменить исповедь, читавшуюся первосвященником.

Христианство 

В христианстве, а именно в исторических церквях, исповедь является одним из регламентированных церковными канонами таинств (обрядов), которое иногда именуется также «таинством покаяния». Исповедь в таинстве покаяния являет собой признание верующим грехов перед Богом в присутствии священника, который, являясь только свидетелем, от имени Иисуса Христа специальной разрешительной молитвой отпускает грехи всем искренне раскаявшимся. Покаявшийся получает прощение грехов от самого Господа. Власть прощать грехи, согласно христианскому вероучению, была дана Иисусом Христом своим апостолам (а через них и Церкви в лице епископов): . Подробнее в статье Апостольское преемство.

Исповедь является неотъемлемой частью жизни христианина. Святитель Игнатий (Брянчанинов) написал: «Исповедь — это горячее покаяние сердца, жажда очищения, которая происходит от ощущения святыни, это второе крещение, и, следовательно, в покаянии мы умираем для греха и воскресаем для святости».

Ислам 

Исповедь в исламе может называться тауба. Похожим (но не идентичным) понятием в исламе может при определённых допущениях считаться мольба о прощении (поиск прощения Бога — Аллаха), которая называется истигфар. Некоторые трактуют истигфар как произнесение слов просьбы о прощении. Исповедь в грехах осуществляется перед Богом, а не перед человеком, кроме принесения (просьбы) прощения жертве греха.

См. также 
 Епитимья

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Исповедь: О чём нужно помнить, готовясь к исповеди, статья православного священника на сайте Православие и мир.
 Как правильно исповедоваться? Подробный материал на тему
 Исповедь: Православная церковь об исповеди: что говорить, как готовиться, как складывался чин исповеди на сайте Православие и мир.
 Таинство покаяния
 Про таинство покаяния на сайте католического прихода св. Екатерины
 Статьи о Таинстве покаяния на сайте Азбука веры
 Валентин Свенцицкий, прот. Шесть чтений о таинстве покаяния в его истории

Христианские таинства
Православные посты
Чинопоследования